České příjmení Červinka nosí více různých osobností:

 Adolf Červinka (1875–1936) – český básník, prozaik, dramatik a překladatel, mladší bratr Karla
 Anna Červinková-Eiseltová (1883–????) – česká překladatelka
 Antonín Červinka (1926–???) – český ekonom a poslanec KSČ, místopředseda vlády ČSR za normalizace
 Arnošt Červinka (* 1939) – moravský kněz, historik a spisovatel, kanovník kroměřížské kapituly
 Blanka Červinková (1942–2002) – česká muzikoložka
 Ervín Červinka (1855–???) – český katolický politik, poslanec za lidovce
 František Červinka (rozcestník), více nositelů (rozcestník)
Gustav Červinka (1868–1907) – český železniční inženýr    
Inocenc Ladislav Červinka (1869–1952) – moravský archeolog
 Jan Červinka, více nositelů (rozcestník)
 Jaroslav Červinka starší (1848-1933) - československý legionář a generál, otec Jaroslava Červinky mladšího
 Jaroslav Červinka mladší (1889-1985) - československý generál, syn Jaroslava Červinky staršího
 Josef Červinka (1915–2003) – český rozhlasový režisér a překladatel
 Josef Červinka (politik) (* 1951) – politik ODS, poslanec ČNR a PSP v 90. letech 20. stol.
 Karel Červinka (1872–1949) – český spisovatel, bratr Adolfa
 Ludmila Červinková (1908–1980) – česká operní pěvkyně
 Marie Červinková-Riegrová (1854–1895) – česká spisovatelka a libretistka
 Martin Červinka (* 1962) – český hledač hudebních talentů
 Otakar Červinka (1846–1915) – český básník
 Otakar Červinka (chemik) (1925–2002) – český chemik
 Pavel Červinka (rozcestník), více nositelů (rozcestník)
 Václav Červinka (1922–2007) – český duchovní
 Vincenc Červinka (1877–1942) – český novinář, překladatel a kritik
 Vincenc Červinka (politik) (1901–1982) – poúnorový poslanec KSČ a představitel města Gottwaldov

jiný význam
 Továrna Červinka a Čihák

v češtině
 červánky
 červinka (hruška)
 červinka (jablko)
 česká červinka – druh skotu, červená kráva
 červená země
 červinka (pšenice) – odrůda pšenice

Související články 
 Červenka

Česká příjmení